5685 км, 5685-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 5685 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Заудинский — Наушки, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 935920
 5685 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Заудинский — Петровский Завод, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 937889